Dünenweg bezeichnet

allgemein
 einen Weg entlang oder über eine Düne

speziell

 Fränkischer Dünenweg, run 85 Kilometer langer Rundwanderweg im Landkreis Nürnberger Land
 Dünenweg (Hannover), historischer Verkehrsweg in Hannover zwischen Leinhausen und Letter